Mastretta kann sich beziehen auf:

 die mexikanische Autorin Ángeles Mastretta
 den mexikanischen Automobilhersteller Mastretta Cars